Comatulides är ett släkte av sjöliljor. Comatulides ingår i familjen Comasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstjärnor
Comatulides